

Маунт-Етна — переписна місцевість, штат Меріленд
 Маунт-Етна — переписна місцевість, штат Пенсільванія